Detta är en lista över de 557 kommunerna i departementet Dordogne i Frankrike.

Dordogne
Kommuner Dordogne